Callea ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Callea (* 1982), australischer Sänger
 Pietro Callea (* 1969), deutsch-italienischer Fußballspieler